Ананьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 
 Ананьева, Анастасия Аркадьевна (род. 1996) — российская футболистка.

Е, Л 
 Ананьева, Елена Николаевна (1948—2014) — советская и российская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.
 Ананьева, Любовь Ивановна (1913—1996) — прядильщица Глуховского хлопчатобумажного комбината имени В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда.

Н

Т 
 Ананьева, Татьяна Сергеевна (род. 1992) — российская футболистка.

Топоним 
 Ананьева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края России. См. также